Achaeus (mythologie), een figuur in de Griekse mythologie
Achaeus (geslacht), een geslacht van krabben